Genma () peut faire référence à :

Littérature 
 Genma Wars, une série de mangas de science fiction

Personnages fictifs 
 Genma Saotome (早乙女 玄馬), un personnage du manga et du dessin animé Ranma ½.
 Genma Shiranui, un personnage du manga et de l'anime Naruto.